Данмарксхавн — метеостанция на берегу Гренландского моря на территории Северо-Восточного Гренландского национального парка. Это самый северный пункт на берегу Гренландского моря, достижимый без помощи ледоколов. Ежегодно в августе сюда заходит судно снабжения, и население (постоянно — 8 человек) ненадолго увеличивается. Станция обслуживается TELE-POST Greenland, гренландской телекоммуникационной компанией.

Ссылки 
Датский Полярный Центр
Данмарксхавн
TELE-POST

Населённые пункты Гренландии
Гренландский национальный парк